Папарригопулос — греческая фамилия:

 Папарригопулос, Иоаннис (1780—1874) — российский дипломат, греческий революционер, сыгравший значительную роль в деятельности и принятии решений тайной революционной организации Филики Этерия.
 Папарригопулос, Константинос (1815—1891) — греческий историк 19-го века, характеризуется современными историками как «отец» греческой историографии.